Węgorzewo – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo 
 Węgorzewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo
 Węgorzewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek
 Węgorzewo – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim
 Węgorzewo – dawna gromada
 Węgorzewo – stacja kolejowa w Węgorzewie, w województwie warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Dekanat Węgorzewo, Dekanat węgorzewski, Powiat węgorzewski, Węgorzewo Koszalińskie, Węgorzewo Miejski Las, Vęgoria Węgorzewo